Sathonay est une ancienne commune française, située dans le département de l'Ain, scindée en deux parties en 1908 pour former deux communes situées depuis 1967 dans le département du Rhône :
 Sathonay-Village ;
 Sathonay-Camp.
 La place Sathonay est une place du  de Lyon.
 Le Comte Nicolas-Marie-Jean-Claude Fay de Sathonay est un ancien maire de Lyon, de 1805 à 1812.